Župnija Kranj je lahko:

 Župnija Kranj
 Župnija Kranj - Drulovka/Breg
 Župnija Kranj - Primskovo
 Župnija Kranj - Šmartin
 Župnija Kranj - Zlato Polje